Egyptisch basketbalteam (mannen)
 Egyptisch basketbalteam (vrouwen)